Borzymy peut désigner en Pologne :
 Borzymy, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Borzymy, village du powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie
 Borzymy, village de la voïvodie de Mazovie
 Borzymy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie